И́кшанка — река в Московской области России, левый приток реки Икши, впадающей в Волгушу.

Гидрология 
Река Икшанка берёт начало у деревни Григорково. Течёт на восток в основном по лесу, большая часть реки заболочена, в верховье пересыхающая. Впадает в Икшу у деревни Шуколово. Длина реки составляет около 9 км.

Равнинного типа. Питание преимущественно снеговое. Икшанка замерзает в ноябре — начале декабря, вскрывается в конце марта — апреле.

См. также 
 Список рек Московской области

Бассейн Волгуши
Реки Дмитровского района Московской области